Daelim Industrial, een bouwer van productiefaciliteiten voor de petrochemische industrie
 Daelim Motor, een Koreaans motorfietsmerk
 Divine Light Mission
 Division Légère Mécanique, legerdivisie 
 Djangan Lupah Maluku, een discussieforum van de Molukse gemeenschap in Nederland
 Drentsche Landontginning Maatschappij
 Luchthaven Dalaman, een regionaal vliegveld in Dalaman, Turkije de IATA-code